

Persone

Altro
Bauer – fabbrica tedesca di cineprese e proiettori cinematografici
Bauer Cup – torneo professionistico di tennis
Hillary Bauer – personaggio della soap statunitense Sentieri
Premio Alfred Bauer – premio cinematografico del Festival di Berlino

Altri progetti